Wyrostek (łac. processus) – rozmaite, wydłużone uwypuklenie różnych części narządów:
 wyrostek kolczysty
 wyrostek mieczykowaty
 wyrostek robaczkowy
 wyrostek rylcowaty
 wyrostek rzęskowy
 wyrostek sutkowaty
 wyrostek syfonalny
 wyrostek zawiasowy
 wyrostek zębodołowy

Przypisy 

Anatomia